Etnologia: santal o santhal, vegeu santals

 Lingüística: llengua santal o santhal, vegeu santali

 Geografia: serralada Santal de l'Índia